Booby Island (Queensland), eiland in Queensland, Australië
 Booby Island (Saint Kitts en Nevis), eiland in Saint Kitts en Nevis